Biologia: 
Oriol (Oriolus oriolus), ocell passeriforme distribuït per Europa, el Mediterrani i zones d'Àsia
Oriol o ou de reig (Amanita caesarea) bolet
Oriol de Baltimore ((Icterus galbula) ocell d'Amèrica del Nord i Amèrica Central
Oriòlids, família d'ocells passeriformes
 Educació: 
CEPSA Oriol Martorell o Centre d'Educació Primària Secundària i Artístics Oriol Martorell, centre d'ensenyaments integrats 
 Història
Gloriosa ensenya de l'Oriol, estendard de la ciutat d'Oriola 
 Toponímia:
 Orió (constel·lació), constel·lació
Oriol (Rússia, ciutat de Rússia, capital de la província homònima
 província d'Oriol
 Oriol (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Turó de l'Oriol, diversos turons reben aquest nom
 Puig Oriol, diversos puigs reben aquest nom
 Puig-oriol, diversos puigs reben aquest nom
 Oriol (nom), nom propi d'origen català
Oriolo, nom de diverses poblacions italianes
 Biografies:
 Orió (mitologia), gegant de la mitologia grega
Oriol d'Aragó, (? - 809), comte d'Aragó (v 802 -809), considerat el cap dels francs d'Aragó
 Oriol Amorós i March, (Barcelona, 1970), polític català 
 Oriol Bohigas i Guardiola, arquitecte català, (Barcelona, 1925)
 Oriol Bohigas i Martí, físic, (Barcelona, 1937 - Orsay, França, 2013)
 Oriol de Bolòs i Capdevila, botànic català, especialista en florística i geobotànica de les regions mediterrània i macaronèsica, (Olot, 1924 - Barcelona, 2007)
 Oriol Busquets Mas, futbolista, (Sant Feliu de Guíxols, 1999)
 Oriol Canosa, escriptor i llibreter català, (Tarragona, 1975)
 Oriol Casassas i Simó, metge català, especialitzat en pediatria i germà del químic Enric Casassas i Simó, (Sabadell, 1923)
 Oriol Farré i Llort, músic membre del grup Gossos, (1975)
 Oriol Garcia i Quera, dibuixant, autor especialitzat en còmic històric, (Barcelona, 1967)
 Oriol Ivern i Ibàñez, fundador de l'empresa d'animació cromosoma
 Oriol Junqueras i Vies, historiador i polític català, (1969)
 Oriol Lozano Farrán, futbolista català, (Sudanell, 1981)
 Oriol Martorell i Codina, director coral, pedagog i catedràtic d'història, (Barcelona, 1927 - 1996)
 Oriol Maspons i Casades, fotògraf català, (Barcelona, 1928)
 Oriol Mena i Valdearcos, pilot d'enduro , (Canyamars, 1987)
 Oriol Mitjà i Villar, metge investigador, (Arenys de Munt, 1980)
 Oriol Nel·lo i Colom, geògraf i polític català, (Barcelona, 1957)
 Oriol Pi de Cabanyes i Almirall, escriptor català, (Vilanova i la Geltrú, 1950)
 Oriol Ponsatí-Murlà, editor, (Figueres, 1978)
 Oriol Pujol i Ferrusola, polític català militant de Convergència Democràtica de Catalunya, fill de Jordi Pujol i Soley, (Barcelona, 1966)
 Oriol Riba i Arderiu, doctor en geologia, president de la Institució Catalana d'Història Natural, (Barcelona, 1923)
 Oriol Riera i Magem, futbolista, (Vic, 1986)
 Oriol Ripol Fortuny, jugador de rugbi català 
 Oriol Romeu i Vidal, futbolista, (Ulldecona, 1991)
 Oriol Sàbat, conegut com a “Uri”, locutor i presentador de ràdio i televisió, (1981)
 Oriol Safont i Prat, comerciant i alcalde de Vilanova del Vallès, (Vilanova del Vallès, 1971)
 Oriol Servià i Imbers, pilot d'automobilisme , (1974, Pals, Baix Empordà)
 Oriol Solé Sugranyes, activista revolucionari català d'ideologia autonomista i anarquista, (Barcelona, 1948 - Auritz, 1976)
 Oriol Tramvia, cantant i actor català, membre del Grup de Folk
 Oriol Vergés, escriptor i mestre català, (Barcelona, 1939)
 Oriol Vilapuig, pintor català, net del paisatgista Joan Vila Puig, (Sabadell, 1964)
 Josep Oriol:
 Sant Josep Oriol, sant de l'Església Catòlica, (Barcelona, 1650 — 1702)
 Josep Oriol Anguera de Sojo, polític i advocat català especialista en dret canònic, (Barcelona, 1879 - 1956)
 Josep-Oriol Graus Ribas, compositor i intèrpret de música, (Barcelona 1957)
 Josep Oriol Jansana d'Anzizu, pintor barceloní, que signava com "JO Jansana", (Barcelona 1913- 1993)
 Josep Oriol Mestres i Esplugas, arquitecte català, (Barcelona, 1815 - 1895)
 Josep Oriol Molgosa i Valls, gerent teatral, (Barcelona, 1844 —1909)
 Josep Oriol Panyella i Cortès, economista i promotor cultural català 
 Cognoms:
 Antoni Oriol i Buxó, orfebre i argenter, (Reus 1834 - Barcelona, 1891)
 Antoni Maria Oriol i Tataret, prevere i docent català d'origen cubà, (Camagüey, Cuba, 1928 - Barcelona, 2014)
 Baltasar de Oriol i Marcer, protonotari i escrivà de la Corona d'Aragó, (segles XVII i XVIII)
 Carme Oriol Carazo, professora universitària, (Amposta, 1955)
 Eduard Oriol i Gràcia, futbolista, (Cambrils, 1986)
 Enric Borràs i Oriol, actor de teatre català, (Badalona, 1863 - Barcelona, 1957)
 Jaume Borràs i Oriol, actor de teatre, (Badalona, ca.1875 — Barcelona, 1949)
 Joan Oriol i Gràcia, futbolista, (Cambrils, 1986)
 José Luis de Oriol y Urigüen, empresari i polític basc, (Bilbao, 1877 - Madrid, 1972)
 Josep Antoni Oriol Novellas, directiu en el camp de l'educació especial
 Robert Llimós i Oriol, pintor i escultor català, (Barcelona, 1943)